Révfalu, Győr városrésze
 Révfalu, 1978-ban Drávakeresztúrral egyesült község